Saussier ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Gustave Saussier, (1828 – 1905), französischer General und Abgeordneter
 Gilles Saussier (* 1965), französischer Fotograf, Konzeptkünstler und Hochschullehrer